Arue : commune française, située dans le département des Landes
 Arue (Polynésie française), commune de Polynésie française